CSS es una sigla que puede hacer referencia a:
Hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets), lenguaje informático.
Content Scrambling System, sistema de cifrado.
Curvature Scale Space, técnica de análisis de imágenes.
Cansei de Ser Sexy, banda brasileña.
Counter-Strike: Source, videojuego.
Confederate States Ship, acrónimo naval.
Club Sportif Sfaxien, equipo de fútbol tunecino.
Catalina Sky Survey, programa usado en Astronomía para descubrir y observar asteroides